Anachorese stammt vom Griechischen anachorein = sich [von der Welt] zurückziehen

Einsiedelei, Eremitentum, siehe Anachoret
Anachorese (Psychologie): Rückzug aus bzw. Abkapselung von der Mitwelt.
Anachorese (Pathologie): Ansiedlung von krankheitserregenden Mikroorganismen im Bereich eines sanierten Herdbereiches, die zu erneuter Herdaktivität führt.